Arlette Albert-Birot (1930-2010), universitaire française ;
 Germaine Albert-Birot (1877-1931), compositrice française ;
 Pierre Albert-Birot (1876-1967), poète, sculpteur, peintre, et homme de théâtre français.